Al est un nom de famille turc qui peut faire référence à :

  (1955-), entraîneur et directeur technique turc de football ;
  (1972-), boxeur turco-danois ;
  (1983-), footballeur turc.

Voir aussi 
 , patronyme turc composé du nom de famille Al et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Aloğlu signifie donc « fils de Al ».

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc